El cartel, o El Cartel, può riferirsi a:

 El cartel – serie televisiva colombiana
 El Cartel – soprannome del rapper Daddy Yankee
 El Cartel Records – etichetta discografica

Album 
 El cartel – album di Daddy Yankee del 1998
 El cartel II – album di Daddy Yankee del 2001
 El cartel: The Big Boss – album di Daddy Yankee del 2007